Rudyard Kipling (1865-1936), Brits schrijver en dichter
 John Lockwood Kipling (1837-1911), Brits kunstleraar, tekenaar en curator; de vader van Rudyard Kipling
 John Kipling (1897-1915) was de zoon van Rudyard en sneuvelde op 27 september 1915 tijdens de Slag bij Loos, Noord-Frankrijk.
 Kipling (merk), een Belgisch merk van tassen, rugzakken en accessoires
 HMS Kipling (F91), een torpedobootjager van de Britse zeemacht